

Єрьоминська сільська рада — сільське поселення, Киштовський район, Новосибірська область
 Єрьоминська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край